

Geografia
Bush – fiume dell'Irlanda del Nord, Regno Unito
Bush – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti d'America

Musica
Bush – band inglese di rock alternativo
Bush – album di Snoop Dogg del 2015

Persone
Barbara Bush (Barbara Pierce Bush, 1925-2018) – first lady statunitense, moglie di George H. W. Bush
Billy Bush (1971) – conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense
Devin Bush (1973) – ex giocatore di football americano statunitense
Evan Bush (1986) – calciatore statunitense
George H. W. Bush (1924-2018) – politico statunitense e XLI presidente degli Stati Uniti
George W. Bush (1946) – politico statunitense e XLIII presidente degli Stati Uniti
Jarrett Bush (1984) – giocatore di football americano statunitense
Jeb Bush (John Ellis Bush, 1953) – politico statunitense e XLIII governatore della Florida
Jerry Bush (1914-1976) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Bush (1963) – cantante statunitense
Josh Bush (1989) – giocatore di football americano statunitense
Kate Bush (Catherine Bush, 1958) – cantante e regista britannica
Laura Bush (Laura Lane Welch Bush, 1946) – first lady statunitense, moglie di George W. Bush
Lauren Bush (1984) – modella e stilista statunitense
Michael Bush (1984) – giocatore di football americano statunitense
Natalia Bush (1984) – modella e showgirl spagnola
Prescott Bush (1895-1972) – politico e banchiere statunitense
Reggie Bush (1985) – giocatore di football americano statunitense 
Richard E. Bush (1924-2004) – militare statunitense
Sophia Anna Bush (1982) – attrice statunitense
Stan Bush (1967) – cantante statunitense
Vannevar Bush (1890-1974) – scienziato e tecnologo statunitense

Altro 
Bush o Bush Ambrée – birra ambrata belga ad alta gradazione alcoolica
Bush – termine della lingua inglese che significa arbusto. Spesso è utilizzato per definire la prateria o la boscaglia australiane e, in genere, tutti i territori selvatici molto estesi e scarsamente abitati
USS George H. W. Bush (CVN-77) – portaerei statunitense di classe Nimitz
Dottrina Bush – insieme di linee guida di politica estera